Un référendum sur la prohibition s'est tenu le  en Suède. D'origine parlementaire, le scrutin était consultatif sans caractère légalement contraignant quant au résultat. Les hommes et femmes de plus de 23 ans votèrent dans des urnes séparées, permettant un dépouillement genré des résultats par comté. 

Le « non » l'emporta avec près de 51 % des suffrages exprimés. Les résultats furent diamétralement opposés entre hommes et femmes, les premiers votant à près de 60 % contre, tandis que les secondes approuvaient à près de 60 %, ainsi qu'entre les différentes régions du pays, le nord votant majoritairement pour, à l'inverse du sud.

Résultats 

 Résultats dans l'ensemble de la population :

Par sexe et comté

Notes et références

Référendum en Suède
1922 en Suède
Août 1922
Référendum en 1922